5X steht für:
 das Luftfahrzeugkennzeichen für Luftfahrzeuge aus Uganda, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen 
 UPS Airlines nach dem IATA-Airline-Code
 Chery Tiggo 5X, chinesisches Automobil

Siehe auch:
 X5

5X